Підвальний Сергій Васильович (* 1978) — український футболіст, півзахисник.
 Підвальний Степан Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Підвальне